Bundestagswahlkreis 131 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Gütersloh (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Warendorf (2002 bis 2009)
 Bundestagswahlkreis Gießen (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Marburg (1949 bis 1976)